Jalalabad est un nom propre qui peut désigner :

 Jalalabad, troisième ville d'Afghanistan, capitale de la province de Nangarhâr et de son district de Jalalabad (cf. infra).
 Jalalabad, district de la province de Nangarhâr en Afghanistan, et nom de sa capitale (cf. supra).
 Jalalabad, un titre de chanson du groupe Corse I Muvrini.